Андре́й Мальги́н:
 Мальгин, Андрей Викторович (род. 1958) — советский и российский журналист, литературный критик, издатель, предприниматель, политический деятель.
 Мальгин, Андрей Витальевич (род. 1965) — украинский и российский историк, краевед, редактор.